.

Varianti in altre lingue
Baschiro: Тәлғәт (Tälğät), Талғат  (Talğat)
Kazako: Talgat, Talğat 
Tataro: Тәлгать (Tälgat)
Turco: Talat, Talât
Urdu: طلعت (Talat)

Origine e diffusione
L'etimologia non di questo nome non è sicura; potrebbe voler dire "viso", "volto" oppure "vista" in arabo.

Persone

Tal'at Fu'ad Qasim, terrorista egiziano
Tal'at Harb, economista egiziano

Varianti
Talgat Baimuratov, giocatore di calcio a 5 kazako
Talaat Guenidi, cestista egiziano
Talğat Musabaev, cosmonauta kazako
Talğat Sabalakov, calciatore kazako

Note

Prenomi di origine semitica